Ольга Давидовна Дашевская (26 марта 1924, Харьков — 29 июля 2015, Москва) — советский и российский археолог, кандидат исторических наук, исследователь позднескифской культуры Крыма, на протяжении многих лет руководила Донузлавской археологической экспедицией.

Биография 
Ольга Давидовна Дашевская родилась 26 марта 1924 года в Харькове, но уже в 1926 году семья перебралась в Москву. В 1941 году, окончив школу с аттестатом «с золотой каёмкой», поступила на исторический факультет Московского государственного университета, где училась у А. В. Арциховского и Б. Н. Гракова. Осенью 1941 года участвовала в обороне Москвы (пожарные команды, рытьё окопов), затем эвакуировалась в Ашхабад. В окрестностях Ашхабада, вместе с другими студентами МГУ, участвовала в первых археологических раскопках.

В 1946 году окончила кафедру археологии МГУ, в 1949 году — аспирантуру Института истории материальной культуры Академии наук СССР.

В 1954 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Скифские городища в Крыму».

Научная деятельность 
Участвовала в работе археологических экспедиций:

 1947—1952, 1955—1959 гг. — Тавро-Скифская экспедиция под руководством П. Н. Шульца и А. Н. Карасева, в том числе в 1951 и 1952 годах руководила отдельными отрядами этой экспедиции. Экспедиция проводила раскопки в Неаполе Скифском, Кермен-Кыре, Симферопольском таврском поселении;
 1954—1958 гг. — Рицундская и Мцхетская экспедиции под руководством А. М. Апакидзе.

В 1957—1979 годах Дашевская — сотрудник Института археологии АН СССР.

С 1960 года Ольга Давидовна возглавила Донузлавскую экспедицию Института археологии Академии Наук СССР, которая занималась раскопками городища Беляус — херсонесского городища у северо-западной оконечности пересыпи озера Донузлав, перешедшего со временем в руки скифов. Всего Дашевская провела на Беляусе более 50 археологических сезонов.

Работа Дашевской стала большим вкладом в изучение памятников Тарханкута и формированию фондовых коллекций Историко-археологического заповедника «Калос Лимен».

Библиография 
О. Д. Дашевская — автор двух монографий:

 Поздние скифы в Крыму. — М., 1991;
 Некрополь Беляуса. — Симферополь, 2014;

а также более 100 статей по проблемам античной и скифской археологии Крыма, в том числе:

 О тавроской керамике с гребенчатым орнаментом // Советская археология. 1963. № 4.
 TEIXH декрета в честь Диофанта // Вестник древней истории. 1964. № 3.
 О происхождении названия города Керкинитиды // Вестник древней истории. 1970. № 2.
 Поздние скифы // Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989 (Археология СССР).
 О разорении греческих и скифских могил в древности // Российская археология. 1994. № 2.

Примечания 

Археологи СССР
Археологи России
Женщины-археологи